Барре́йрос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Орьенталь. Занимает площадь 72 км². Население — 3203 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Луго
Муниципалитеты Луго